Fronte di Salvezza Nazionale (Egitto)
Fronte di Salvezza Nazionale (Tunisia)
Fronte di Salvezza Nazionale (Romania)
Fronte di Salvezza Nazionale (Siria)